Борисово е производен топоним от личното име Борис или от фамилното име Борисов. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Села 
 Борисово, старо име на село Гецово в България, област Разград, община Разград
 Борисово, село в България, област Русе, община Сливо поле
 Борисово, село в България, област Ямбол, община Елхово
 Борисово, старо име на село Антия в Гърция, Източна Македония и Тракия, дем Дедеагач
 Борисово, село в Северна Македония, община Ново село
 Борисово, други села – в Беларус (1), Русия (80), Украйна (1)

Други 
 „Борисово“, станция на Московското метро